Herrarnas turnering i fotboll vid Södra Stillahavsspelen 2003 avgjordes mellan den 30 juni och 11 juli i Fiji. Turneringen vanns av värdnationen  före ,  tog bronset då man vann över  i match om tredjeplats.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Slutspelsträd

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Anmärkningslista

Källor
 Rsssf.com

Stillahavsspelen, herrar
2003, herrar
Södra Stillahavsspelen 2003, herrar